La formula molecolare C6H12O2 può indicare:
 Acetato di n-butile
 Acetato di isobutile
 Acido esanoico
 Acido 4-metilpentanoico
 Butirrato di etile
 Metil pentanoato
 Cicloesan-1,2-diolo
 Pivalato di metile
 Propanoato di propile

Formule molecolari